Mirosław Kowalski (1915–1995) – polski żołnierz
 Mirosław Kowalski (1954–2022) – polski dziennikarz i wydawca
 Mirosław Kowalski – polski pedagog, dr hab.
 Mirosław Kowalski – polski lekarz-kardiolog, prof. dr hab.
 Mirosław Kowalski – polski inżynier, dr hab.